Куртич — фамилия.
 Куртич, Збигнев (1919—2015) — польский певец, гитарист и композитор.
 Куртич, Эдис (род. 1976) — боснийский футболист.
 Куртич, Ясмин (род. 1989) — словенский футболист.

 Куртич — город на западе Румынии, в жудеце Арад.